Wimbledon-mesterskaberne 2017 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i perioden 3. - 16. juli 2017 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Det var den 131. udgave af mesterskabet – den 50. i den åbne æra – og den tredje grand slam-turnering i 2017. Kvalifikationen blev spillet den 26. - 30. juni 2017 på Bank of England Sports Ground i Roehampton.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 2017 androg £ 31.600.000, hvilket var en stigning på 12,5 % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmierne i invitationsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner, tre rækker med otte par i hver række, androg Britisk pund 145.000, hvilket var en stigning på 5,8 % i forhold til 2016. I rækkerne for kørestolstennis androg pengepræmierne £ 250.000, hvilket var en stigning på 25 % i forhold til 2016.

Derudover var der afsat £ 1.077.000 til per diem-udbetalinger.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Invitationsturneringer 

Finalerne i invitationsturneringen for tidligere topspillere, fik følgende resultater..

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon

Noter 

 
WTA Tour 2017
ATP World Tour 2017